Мехьян:
 Мехьян — армянский языческий храм.
 «Мехьян» — константинопольский армянский литературный журнал.